Иса́ева — женская форма фамилии .

 Известные носительницы

А 
 Исаева, Аида (род. 1973) — азербайджанская легкоатлетка.
 Исаева, Айдай Куанышбековна (род. 1989) — победительница национального конкурса красоты «Мисс Казахстан 2013», участница «Мисс Вселенная 2014».
 Исаева, Анна Васильевна (1924—1991) — майор КГБ, в юности сохранила рукописи заключённого А. И. Солженицына.
 Исаева, Антонина Ивановна (род. 1947) — доярка колхоза имени Кирова Золочевского района, Герой Социалистического Труда.
 Исаева, Асет Марцаровна (1915—1971) — советская актриса.

В 
 Исаева, Валентина Павловна (род. 1948) — политик.
 Исаева, Валерия Васильевна (род. 1939) — советский и российский биолог.
 Исаева, Вера Васильевна (1898—1960) — русский советский скульптор.

Г 
 Исаева, Галина Ивановна (1915—2006) — советская артистка балета, педагог, балетмейстер.

Е 
 Исаева, Елена (Жилейкина, Елена Валентиновна) (род. 1966) — российский поэт и драматург.

Д 
 Столярова (Исаева), Дарья Леонидовна (род. 1990) — российская волейболистка.

И 
 Исаева, Ирина Сергеевна (род. 1935) — доктор сельскохозяйственных наук, советский и российский садовод, преподаватель МГУ.

К 
 Исаева, Клара Михайловна (1925—2022) — советский киновед и педагог.

Л

М 
 Исаева, Мария Дмитриевна (1824—1864) — жена Ф. М. Достоевского, чьи черты характера и отдельные эпизоды из биографии нашли отражение в творчестве писателя.
 Исаева, Марьям Султановна (1898—1977) —  писательница, поэтесса, стоявшая у истоков чеченской литературы.

Н 
 Исаева, Наталия Васильевна (1954—2022) — российский историк философии и религии, индолог.
 Исаева, Наталья Николаевна (1961—2021) — российская актриса.

Ю 
 Исаева, Юлия Николаевна (род. 1977) — российская футболистка.